Кисленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кисленко, Алексей Павлович (1901—1981) — советский военный и дипломат, генерал-майор.
 Кисленко, Валерий Кириллович (1952—2015) — российский актёр.

Топоним 
 Кисленко — хутор, Яковлевский район, Белгородская область